Nena
 Nena (piłkarz)
 Nena (album)